Die 69. Rallye Großbritannien (auch Wales Rallye GB genannt) war der 13. von 13 FIA-Weltmeisterschaftsläufen 2013. Die Rallye bestand aus 15 Wertungsprüfungen und wurde zwischen dem 14. und dem 17. November gefahren.

Berichte

1. Tag (Donnerstag, 14. November) 
Bei stürmischem Wetter, Regen und tiefen Temperaturen gewann der neue Weltmeister Sébastien Ogier die Qualifikation. Auch bei den anschließenden drei Nachtprüfungen war Ogier nicht zu schlagen und er führte das Gesamtklassement nach dem ersten Tag an mit einem Vorsprung von über drei Sekunden auf Thierry Neuville. Robert Kubica fuhr zum ersten Mal in der obersten Rallyklasse. Nach dem Titelgewinn in der WRC-2 bekam Kubica ein Auto von Citroën, er lag nach dem ersten Tag auf dem siebten Rang.

2. Tag (Freitag, 15. November) 
Gleich zwei Citroën schieden am Freitag durch Unfall aus. Zuerst überschlägt sich Kubica in der vierten Wertungsprüfung und Teamkollege Mikko Hirvonen tat es ihm gleich in der sechsten WP. Somit war Dani Sordo noch der einzige Citroën im Wettbewerb. Sordo bekam fünf Strafminuten, da er bereits das neunte Chassis in der laufenden Weltmeisterschaft verwendete, erlaubt sind aber nur acht laut Reglement. Jari-Matti Latvala überholte inzwischen Neuville. Er machte somit für Volkswagen die Doppelführung perfekt. Einen spannenden Kampf gab es um den fünften Platz mit Mads Østberg, Jewgeni Nowikow und Andreas Mikkelsen. Diese drei Piloten bewegten sich innert 15 Sekunden.

3. Tag (Samstag, 16. November) 
Der Citroën DS3 WRC von Kubica konnte repariert werden. Allerdings fuhr er auch an diesem Tag nicht lange, in der elften Wertungsprüfung flog Kubica erneut von der Piste und kam nicht mehr aus dem Straßengraben heraus. Hirvonen konnte nicht mehr starten, die Schäden am Auto waren zu groß. Ebenfalls in WP 11 kam Novikov von der Straße ab und schied aus. Ogier und Latvala führten die Rallye auch nach dem dritten Tag an. Der dritte Volkswagen mit Mikkelsen am Steuer lag auf dem vierten Rang. Der Einzige zwischen den VW-Piloten ist Neuville mit dem Ford Fiesta RS WRC. Kommt Neuville als Dritter ins Ziel am Sonntag, ist er Vizeweltmeister.

4. Tag (Sonntag, 17. November) 
Østberg fuhr in der 18. Wertungsprüfung Bestzeit und überholte den viertplatzierten Mikkelsen. Die 19. Wertungsprüfung, die auch die Power-Stage war, gewann Neuville. Er ließ sich somit für die Weltmeisterschaft drei Punkte gutschreiben. Die weiteren Zähler gingen an Østberg und Novikov, Ogier ging als Vierter leer aus. Nach 22 Wertungsprüfungen gewann Ogier die neunte Rallye im Jahr 2013. Volkswagen schloss die erfolgreiche Saison, mit Latvala auf dem zweiten Platz, mit einem Doppelsieg ab. Neuville kann ebenfalls auf eine erfolgreiche Saison zurückblicken mit dem zweiten Weltmeisterschaftsrang.

Meldeliste 

Nicht als WRC, WRC-2, WRC-3 oder WRC-Junior gemeldete Fahrzeuge wurden in dieser Liste nicht erfasst.

Klassifikationen

Endresultat

Wertungsprüfungen

Gewinner Wertungsprüfungen

Fahrer-WM nach der Rallye

Team-Weltmeisterschaft

Weblinks 

 Offizielle Seite WRC

Einzelnachweise 

Großbritannien
2013